Into the Shadow – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Into the Shadow – cortometraggio del 2010 diretto da Jonathan Gibbins
Into the Shadow – album del 2014 degli Slowly Rolling Camera